Aristide Boucicaut, Frans ondernemer en uitvinder van het warenhuis
 Boucicaut (metrostation),  het naar hem vernoemde metrostation
 Jean II Le Meingre, een Frans maarschalk uit de 14e-15e eeuw
 Meester van Boucicaut, een middeleeuws kunstenaar